Чибриков:
 Чибриков, Игорь Геннадьевич (род. 2001) — российский хоккеист.
 Чибриков, Никита Дмитриевич (род. 2003) — российский хоккеист.

 Чибрикова, Любовь Ивановна (1925—2001) — советский и российский учёный.